Le Championnat de France de volley-ball Nationale 1A 1995-1996 a opposé les douze meilleures équipes françaises de volley-ball.

Le Nice VB et l'ASPTT Strasbourg rejoignent la Nationale 1A à l'issue de la saison 1994-95.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition

Première phase 
Douze équipes en compétition avec vingt deux matches aller et retour du  au .

Deuxième phase 
Les huit premiers du classement sont réparties dans deux poules de quatre (1,4, 5 et 8 d'une part, 2, 3, 6 et 7 de l'autre). Les quatre équipes se rencontrent sur matchs aller et retour du (23 mars au . Un classement général est établie au terme des matches.
Les quatre derniers de la saison régulière sont répartis dans une poule, en matches aller et retour du 23 mars au . Un classement général est établie au terme des matches. : les clubs partent avec 1, 2 ou 3 points, en fonction de leur classement à l’issue de la première phase. Les deux premiers des deux poules C et D restent en Nationale 1A. Les deux derniers des deux poules sont relégués en Nationale 1B.

Troisième phase 
Le premier de chaque poule s'affronte en finale au meilleur des trois matches, les 21 et 27 avril avec match d’appui éventuel le 28. Finale aller sur le terrain du moins bien classé lors de la saison régulière, le retour et match d’appui sur le terrain du mieux classé.
La "petite finale", pour la troisième place, opposera les deuxième de chaque poule, les 20, 27, et éventuellement 28 avril. Le match aller sur le terrain du moins bien classé lors de la saison régulière. Retour et match d’appui sur le terrain du mieux classé.

Saison régulière

Classement

Résultats

Tableau synoptique

Résultats détaillés

Phase finale

Poules de classement

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule de relégation

Poule C 

|}
La saison suivante, le championnat (qui s'appellera désormais la PRO A) passant de douze à quatorze clubs, le Tours VB et l'ASPTT Strasbourg ont été repêchés.

Finale

Finale

Bilan de la saison

Liens externes 

Championnat de France masculin de volley-ball
Volley-ball en 1995
Volley-ball en 1996
Sport en France en 1995
Sport en France en 1996